La Prva savezna liga SFRJ 1974-1975, conosciuta semplicemente come Prva liga 1974-1975, fu la 46ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 29ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo ottavo titolo, secondo consecutivo.

Capocannonieri del torneo furono Boško Đorđević () e Dušan Savić (), con 20 reti.

Nel ranking UEFA 1974-75 la Prva liga si piazzò al 4º posto (7º nel quinquennale 1970-1975).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1975-1976
      Finalista della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1975-1976
      Qualificate alla Coppa UEFA 1975-1976
      Retrocesse in Druga Liga 1975-1976

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1975-1976 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1975 : .Qualificate alla Coppa Intertoto 1975 :  e .

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonti: exyufudbal e rsssf

Affluenza

Squadra campione

 Allenatore: Tomislav Ivić
giocatori (presenze/reti): Ivan Buljan (33/1)Slaviša Žungul (32/15)Jurica Jerković (32/9)Ivica Šurjak (30/7)Vedran Rožić (30/0)Dražen Mužinić (30/0)Vilson Džoni (29/2)Mario Boljat (27/2)Luka Peruzović (24/1)Željko Mijač (23/6)Mićun Jovanić (18/3)Šime Luketin (16/1)Rizah Mešković (16/0) (portiere)Ivan Katalinić (13/0) (portiere)Marin Kurtela (13/0)Ivica Matković (8/1)Branko Oblak (7/4)Nenad Šalov (7/1)Vjeran Simunić (7/0) (portiere)Vladimir Smolčić (4/0)Dragan Holcer (4/0)Joško Duplančić (3/1)
Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1974-1975
Kup Maršala Tita 1974

Collegamenti esterni 
  Stagione 1974-1975 su eu-football.info
  Stagione 1974-1975 su HRnogomet
  Stagione 1974-1975 su sportsport.ba
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1971-1980 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1974-1975 su RSSSF
  Stagione 1974-75 : parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7 e parte 8

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
1975
Campionato jugoslavo di calcio